L'appellation Mérou marbré est le nom vernaculaire de deux espèces de mérous du genre Epinephelus :
 Epinephelus analogus, aussi appelée Mérou cabrilla ;
 Epinephelus fuscoguttatus, aussi appelée Mérou marron ;
et de :
 Dermatolepis inermis.

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu